В данном списке собраны некоторые крупнейшие промышленные фабрики, производящие микроэлектронную технику. Указаны только действующие фабрики, занимающиеся изготовлением полупроводниковых структур СБИС. Для части фабрик указаны заявленные компаниями максимальные производительности.

В России и СНГ 

Микроэлектронное производство в России:

В Белоруссии микроэлектронное производство имеется у компании Интеграл (Минск):

 200-миллиметровые пластины: 1 тыс. пластин в месяц по техпроцессу 0,35 мкм;
 150-миллиметровые пластины: 10 тыс. пластин в месяц по техпроцессу 0,35 мкм; 29,5 тыс. пластин в месяц по техпроцессу 1,5 мкм
 100-миллиметровые пластины (техпроцесс до 2 мкм): 15 тысяч пластин в месяц

В других странах

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Global Wafer Capacity / IC Insights  
 Semiconductor/HBLED/MEMS Foundries and IDMs / SEMI : North American — 300 mm Fabs, Japan — 300 mm Fabs, Southeast Asia — 200 mm / 300 mm Fabs
 World Fab Watch / SEMI 
 Semiconductor Wafer Fab Database: Worldwide, 2Q14 Update / Gartner 

Электронная промышленность